- железнодорожная станция на линии линии Кэйо расположенная в районе Сугинами.

Планировка станции 
2 пути и платформа островного типа. Существуют объездные пути для скорых поездов, не останавливающихся на данной станции.

Adjacent stations